Amphissa (griechisch ) ist:

 eine antike griechische Stadt in der Lokris, das heutige Amfissa

in der griechischen Mythologie:
 Amphissa (Tochter des Echetos), Enkelin des Euchenor und der Phlogea
 Amphissa (Tochter des Makar), Eponyme der Lokrerstadt

Außerdem:
 Amphissa (Schnecke), eine Gattung der Täubchenschnecken